

Origine 
Bargain est un nom de famille breton que l'on trouve principalement dans le pays Bigouden et qui proviendrait du patronyme d'émmigrés de la région de Bath dans le sud-ouest de l'Angleterre et recensés dans les archives du Finistère à partir du  à Penmarc'h en Cornouaille armoricaine. Le mot anglais « bargain » utilisé comme verbe : négocier, ou comme nom commun : aubaine est issu de l’ancien français « bargaignier » (marchander), issu lui-même du francique « borganjan » (prêter).

Patronymes 

 Julien Bargain, (1844-1882), marin et maître de barque de l'Île-Tudy. L'îlot Kastell Bargain porte son nom dans archipel des Glénan.
 François Bargain (1870-1946), marin et maître de barque, maire de Loctudy de 1926 à 1935.
 James Bargain, (1913-1945), résistant, mort en détention à Wöbbelin, un kommando du camp de concentration de Neuengamme.
 Alain Bargain (1941-2019), imprimeur puis éditeur. 
 Philippe Bargain (1948-présent), psychiatre-médecin généraliste, dirige de 1974 à 2018 le service médical d’urgence de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. 
 Erwan Bargain (1975-présent), auteur et journaliste indépendant. 
 Fred Bargain (1976-présent), réalisateur.
 Anne Bargain (1982-présent), actrice.

Hydronymes 
 Île Kastell Bargain, îlot rocheux de l'archipel des Glénan.

Autres 

 Bargain (aubaine) est une chanson du groupe britannique The Who, parue sur l'album Who's Next de 1971.
 The bargain est le titre original d'une œuvre du compositeur britannique Arthur Somervell. 
 The bargain est le titre original de trois films cinématographiques anglophones de 1914 (Titre de la version en français : Le Serment de Rio Jim), 1921 et 1931.
 The Bargain Store est le titre du quinzième album solo en studio de la chanteuse américaine Dolly Parton sorti en 1975.
 Dans les pays anglophones, un « bargain store » est un « magasin où l'on fait de bonnes affaires ».

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme breton